Die Saison 2012/13 der Wysschaja Hockey-Liga ist die 21. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse und die dritte seit Gründung der Liga.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Der HK Donbass Donezk wechselt in die Kontinentale Hockey-Liga.
 Lokomotive Jaroslawl, das nach dem Flugzeugabsturz bei Jaroslawl im Vorjahr als Gastmannschaft an der Wysschaja Hockey-Liga teilnahm, spielt wieder mit der ersten Mannschaft in der KHL. Die zweite Mannschaft des Vereins nimmt weiter an der Wysschaja Hockey-Liga teil.
 Der HK Saryarka Karaganda aus Kasachstan wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Der HK Junost Minsk aus Belarus wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Der HK Kuban Krasnodar wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Der HK Buran Woronesch wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Der THK Twer wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Der HK Metschel Tscheljabinsk änderte seinen Namen in HK Tschelmet Tscheljabinsk.

Modus 
Die Konferenzen West und Ost wurden vor der Spielzeit aufgelöst und stattdessen alle 27 Teilnehmer nach europäischem Vorbild in einer gemeinsamen Tabelle geführt. Diese bestritten jeweils in Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Teilnehmer der Liga, woraufhin jede Mannschaft insgesamt 52 Spiele in der Hauptrunde bestritt. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Play-offs

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga (russisch)

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2012/13